Алекса́ндр Никола́евич Радко́вский (16 февраля 1943, Умань — 6 февраля 2021) — русский поэт и переводчик. Друг и ученик Арсения Тарковского.

Биография 
Учился в Медицинском институте в Ленинграде, ушёл со второго курса. Сменил несколько профессий. Занимался художественным переводом. Служил в армии. Переписывался с Павлом Антокольским.

Первая публикация стихов в журнале «Москва» — 1968 год. Переводы с грузинского публиковались в газетах «Литературная Грузия» и «Дружба народов». Стихи Радковского были включены в антологии «Граждане ночи» (1990) и «Строфы века» (составитель Евгений Евтушенко). Первый сборник стихов «Шершавая десть» вышел в 1993 году в Москве. Предисловие к книге написал Арсений Тарковский:Поэзия Радковского застенчива, ненавязчива, органична. Он не кричит в голос, не поёт, он — говорит, убедительно и вполне откровенно… Поэзия Радковского мало зависит от его предшественников, а если и продолжает их труды, то приходится вспомнить имена Лермонтова, Некрасова, быть может, и Кольцова. Поэзия Радковского близка народной песне. Это в очень высокой степени — русская поэзия… Это — поэзия высокой морально-нравственной ценности, поэзия здорового кровяного давления и безукоризненной честности.

Маргарита Черненко в 2001 году написала о поэзии Радковского:

Поэту Александру Радковскому выпало на долю возрождать неосентиментализм в поэзии. Мастер высокого накала, он стремится к простоте, цельности, к слитности чувства и слова, правде внутреннего жеста, естественности вдоха и выдоха. В этом смысле стихи Александра Радковского конгруэнтны: его слёзы плывут из глубины большого сердца, большой души. Его интонация прозрачна, тонкая мелодия стихов неуловима, как дым. Основа стиха музыкальна, ритм певуч, речь органична. Большая душа поэта смело подходит к болевому порогу.

Жил в Москве. Член Союза российских писателей.

Публикации 
 книги
 1993 — Шершавая десть.М.:Изд. Авиатехинформ. - 128 с.
 2003 — Одножильная скрипка.Киев: Изд. Flaminger - 126 c/
 2013 — Снежные совы. М.: Фонд Сергея Дубова - 176 с.
 2021 — Стихи. Воспоминания об Арсении Тарковском, Марке Рихтермане. М.: Изд. "У Никитских ворот" - 328 с. 

 журналы
 Сонмища звезд забредают, шурша… Стихи. С грузинского. Перевод А. Радковского // Дружба Народов 1999. — № 12
 Значит — живем, и, быть может, — не зря // Дружба Народов 2003. — № 1

Примечания

Ссылки 
 Воробьиная Ночь
 Вечер Александра Радковского в Чичибабин-центре
 «Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим…»
 Александр Радковский. Десять стихотворений. Выбор Ларисы Миллер - специально для MoReBo

Переводчики поэзии на русский язык
Поэты России
Поэты СССР
Русские поэты
Поэты по алфавиту